Чарльз Гордон-Леннокс:
 Гордон-Леннокс, Чарльз, 5-й герцог Ричмонд (1791—1860) — британский офицер, политик, член консервативной партии, кавалер ордена Подвязки.
 Гордон-Леннокс, Чарльз, 7-й герцог Ричмонд (1845—1928) — британский аристократ и политик.
 Гордон-Леннокс, Чарльз, 8-й герцог Ричмонд (1870—1935) — британский аристократ, подполковник Британской армии.
 Гордон-Леннокс, Чарльз Генри, лорд Сеттрингтон (1899—1919) — британский аристократ, лейтенант Британской армии.
 Гордон-Леннокс, Чарльз, 10-й герцог Ричмонд  (1929—2017) — британский аристократ и землевладелец.
 Гордон-Леннокс, Чарльз, 11-й герцог Ричмонд  (род. 1955) — британский аристократ, основатель Фестиваля скорости в Гудвуде.